Бори́с Ка́рпов:
 Карпов, Борис Васильевич (1911—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Борис Григорьевич (1870—1940) — русский и советский учёный; доктор химических наук, профессор.
 Карпов, Борис Константинович (1943—2014) — советский и российский искусствовед, писатель и переводчик.
 Карпов, Борис Леонидович (1936—1997) — советский и российский режиссёр-документалист.